Под названием «Космос» запускались спутники связи, научные и военные спутники, прототипы космических кораблей, а также имя «Космос» получали оставшиеся из-за аварий на околоземной орбите межпланетные и лунные зонды. Из-за своей длины список разбит на несколько частей.

Таблица ниже содержит сведения о спутниках с порядковыми номерами от 1751 до 2000, временной промежуток с 6 июня 1986 года по 10 февраля 1989.

Примечания

Ссылки 
 
 

1751
Списки космических аппаратов